Svetovni pokal v alpskem smučanju 1985 je devetnajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 1. decembrom 1984 in 23. marcem 1985. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Michela Figini in Marc Girardelli.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1985
1985 v športu